Algemene Muzikale Vorming
 Astabiele multivibrator
 Anime Music Video